Принцип д’Аламбера — Лагранжа — один из основных принципов механики, согласно которому, если к заданным (активным) силам, действующим на точки механической системы присоединить силы инерции, то при движении механической системы с идеальными связями в каждый момент времени сумма элементарных работ активных сил и элементарных работ сил инерции на любом возможном (виртуальном) перемещении системы равна нулю.

Принцип д’Аламбера-Лагранжа является объединением принципа возможных перемещений статики и принципа д’Аламбера динамики. Его использование позволяет изучать движения механических систем с идеальными связями, не вводя в уравнения движения неизвестные реакции связей.

Вывод 
Пусть механическая система с голономными, удерживающими, идеальными связями представлена материальными точками с массами . Пусть к каждой материальной точке  приложены активные силы с равнодействующей  и пассивные силы с равнодействующей . Согласно второму закону Ньютона:

 

или

  (1)

Зафиксируем теперь некоторый момент времени и сообщим механической системе виртуальное (возможное) перемещение . Умножим скалярно каждое уравнение (1) на соответствующее  и суммируем все уравнения:

 

Сумма работ идеальных связей на любом виртуальном перемещении равна нулю, поэтому:

 

Это равенство называется общим уравнением механики.

Во всякой механической системе с идеальными удерживающими связями в каждый момент времени движения на любом виртуальном перемещении сумма механических работ, производимых активными силами и силами инерции, всегда равна нулю.

См. также 
 Второй закон Ньютона
 Принцип Д’Аламбера
 Общее уравнение динамики

Примечания 

Динамические системы
Теоретическая механика
Законы классической механики
д’Аламбера — Лагранжа